Tilahun ist der Familienname folgender Personen:
 Mulualem Tilahun (* 1989), äthiopischer Fußballspieler
 Yohannes Tilahun (* 1993), eritreischer Fußballspieler